Жозэф Пачэ (, 18 ноября 1959 года, Морбеньо, Италия) — итальянский художник, скульптор и философ.

Биография 

Вырос в Заире, так как его отец Аврелио Пачэ — исследователь истории Африки в те годы работал в Африке на Юнеско. Начал заниматься живописью и скульптурой благодаря своему дяде Антонио Кардиле

В 1980-е годы в Париже вместе с врачом Jean-Marc Mayenga и поэтом Pablo Maria Landi, Пачэ создал «фильтранизм» (Le Filtranisme) (художественно-философское направление Nео-эзистэнциализма). Как это являлось эзистэнциализмом для Жана Поля Сартра и Альбера Камю, также фильтранизм выражается в особенности в работах Пачэ, которые представляют собой настоящий теоретический труд.

С художественной точки зрения его работы выражают объектность и абстрактный экспрессионизм, создавая таким образом «неформальность фильтраниста»', которые характеризуют его многочисленные работы.

Изобразительный период длился с 1977 по 1990 годы, абстрактный период начинается с 1990 года и характеризуется «периодом дерева» и изучением «фактора С» (1997), следуют также серии работ ещё незавершенных «IDM» (Непреклонность памяти-2000 г).

Персональные выставки 

Il Gioiello nella Moda e nell'Arte, Museo Boncompagni Ludovisi per Arti Decotarive, Министерство культуры Италии, Рим, 2022 
 Joseph Pace, Luxarchaeology, Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, Национальный археологический музей Чивитавеккья, Министерство культуры Италии, Италия, 2022
 Joseph Pace, Ave Crux, Spes Una, Базилика Сан-Лоренцо-ин-Лучина, Рим, Италия, 2021
 Joseph Pace, Ave Crux, Spes Una, Пантеон Рима, Базилика Санта-Мария-ад-Мартирес, Direzione dei Musei Statali di Roma, Министерство культуры Италии, Передвижная выставка, Рим, Италия, 2021
 A Expressividade de Joseph Pace na criação de suas joias esculturais, CRCSP, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Сан-Паулу, Бразилия, 2020
 Joseph Pace, Entre o Informal e a Pop Art, Câmara Municipal de Итапеви, Бразилия, 2020
 Sacra sacrorum, Joseph Pace, Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura, Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, Рим, Италия, 2019
 Sacra sacrorum, Joseph Pace al Pantheon, Пантеон Рима, Polo Museale del Lazio, Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, Рим, Италия, 2018
 Emoções Cósmicas, Câmara Municipal de Итапеви, Instituto de Recuperação do Patrimonio Historico do Estado de Sao Paulo, Итапеви, Сан-Паулу, 2018
 The Grand Challenge, Università Cà Foscari di Venezia, Университет Ка-Фоскари, Венеция,, 2016
 Emoções de Joseph Pace por a Festa da República Italiana, Circolo Italiano, Сан-Паулу, 2015
 Florence Biennale, Флорентийская биеннале, Флоренция, 2015
 Joseph Pace Filtranisme, Museo Venanzo Crocetti, Рим, Италия, 2015
 Joseph Pace: L’Eva Futura, Museo Boncompagni Ludovisi della Национальная галерея современного искусства (Рим), Рим, Италия, 2014
 Joseph Pace Filtranisme, Forte Sangallo, Неттуно, Италия, 2011
 Dinamismo cosmico do artista Joseph Pace, Teatro Municipal de Jaguariúna, Жагуариуна, Бразилия, 2011Espressione Arte , Dinamismo cosmico do Artista Joseph Pace
 O dinamismo vital e de força cósmica das emoções artísticas de Joseph Pace, Museu de Arte do Parlamento de São Paulo, Сан-Паулу, Бразилия, 2010Diario Official da ALESP , Artista Italiano Joseph Pace doa Obra ao Museu de Arte da Alesp
 Obras de Joseph Pace, CRC do Estado de São Paulo, Сан-Паулу, Бразилия, 2010

 Избранные групповые выставки 
 Varcare le Soglie della Speranza, Brasile e Italia Uniti nell'Arte, Сан-Лоренцо-ин-Лучина, Рим, 2022Brasil e Italia unidos pela arte, Basilica di San Lorenzo in Lucina 
 Libri d’artista. L’Arte da leggere, Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, Рим, Direzione dei Musei Statali di Roma, Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, 2021CanalArte, Museo Boncompagni Ludovisi, L’Arte da Leggere ,
 Libri d’artista. L’Arte da leggere, Замок Копертино, Лечче, Италия, Polo Museale della Puglia, Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, 2019—2020Carta Puglia Libri d’artista, Castello di Copertino, MiBAC, Polo Museale della Puglia ,
 Libri d’artista. L’Arte da leggere, Замок Бари, Бари, Италия, Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, Polo Museale della Puglia, 2019Radio «Laser», Bari — Libri d’artista. L’arte da leggere. MiBAC, Polo Museale della Puglia ,
 Palazzetto dei Nobili, Л’Акуила (провинция), 2015
 O no negro no Futebol Brasileiro — A arte, os artista, Museu Afro Brasil, Сан-Паулу, Бразилия, 2014
 L’Aquila Forever, Museo Crocetti, Рим, Италия, 2014
 Arte Italo-Brasileira, Ambasciata d’Italia a Brasilia, Бразилиа, Бразилия, 2013
 Meditazioni, Museo Diocesano di Amalfi, Амальфи, Италия, 2012
 Arte Italo Brasiliana, Forte Sangallo, Неттуно, Италия, 2012
 Momento Italia-Brasile, Arte Brasiliana, Paradiso sul mare, Анцио, Италия, 2010Arte Brasiliana in Anzio 
 Orme: Rassegna d’Arte Contemporanea, Festival Internazionale del Cinéma di Ostia, Остия Антика, Италия, 2009
 Expo Arte Sevilla, Всемирная выставка Севилья 1992, Севилья, Испания, 1992

 Примечания 

 Библиография 
 Emanuel von Lauenstein Massarani, Joseph Pace, Ave Crux, Spes Una, ed. Amazon, Сентябрь 2021, ISBN 9798408396429
 Albert Russo, Joseph Pace, his life, his work, his art, ed. Amazon, July 2021, ISBN 9798537964643
 Mariastella Margozzi, Libri d’artista. L’arte da leggere (Новое обновленное издание). Catalogo della mostra, Museo Boncompagni Ludovisi, 21 Maggio — 17 Ottobre 2021, Roma, ADDA Editore, Bari, June 2021, EAN 9788867175581
 Mariastella Margozzi, Libri d’artista — L’arte da leggere, pp. 142, 143, ADDA Editore, Bari, 2019, ISBN 9788867174669
 Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura, Joseph Pace — Sacra Sacrorum — Каталог, Ministero dell’Agricoltura, Roma, 2019
 Pantheon di Roma, Joseph Pace — Sacra Sacrorum — The Sacred of the Sacred Things — Каталог, Pantheon, Basilica di Santa Maria ad Martyres, Roma, 2019
 Circolo Italiano in São Paulo, Joseph Pace — Dinamismo Vital e Força Cosmica — Comemoração à Data Nacional da Itàlia — Каталог, Circolo Italiano in São Paulo, Instituto de Recuperação do Patrimonio Histórico do Estado de São Paulo, São Paulo, 2015
 Florence Biennale — Art And The Polis, Каталог, pp. 49, 50, Fausto Lupetti Editore, 2015, ISBN 9788868741044
 Jumeirah Magazine, pp16, Joseph Pace Filtranisme, January 2015, Dubai, UAE (United Arab Emirates)
 Твоя Италия. Выставки в Италии 2015 вторая часть, Joseph Pace (Filtranisme), Museo Venanzo Crocetti с12 по 28 января
 ローマ】ローマ郊外でくつろぎの時を クロチェッティ美術館, 酒井 香織 (Museo Crocetti: Joseph Pace Filtranisme)
 Museo Venanzo Crocetti, Joseph Pace Filtranisme, Gaby Pern, Roma, January, 2015, Italy
 Museo Boncompagni Ludovisi, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Mariastella Margozzi: Joseph Pace, L’Eva Futura, Roma, December 2014, Italy
 Rome, My Sibling, My Empress: The Plebeian, The Trivial, The Sublime, by Albert Russo, pp. 96,98/99, June 2013, Charleston, South Carolina, USA, ISBN 9781490326696
 Ambasciata d’Italia a Brasilia, Arte Italo-Brasileira, Catalogue by Attilio De Gasperis, pp. 32,33, Brasilia, June, 2013, Brasil
 Diario official da Assembleia Legislativa de Sao Paulo, Emanuel von Lauenstein Massarani, March 25, 2013, São Paulo, Brasil
 Mariastella Margozzi", Il mondo al quadrato, Spazio 88, Roma, 2013, Italy
 Istituto de Recupeaçao do Patrimonio Historico, Catalogo Arte Italia-Brasil 2011—2012, Emanuel von Lauenstein Massarani, pp.158/161, June, 2012, São Paulo, Brasil, ISBN 9788561457082
 Quattrocchi Lavinio, Una vita raccontata da Joseph Pace, pp.32,33, Anzio, 2012, Italy
 Giampiero Pedace, Livia Bucci, Filtranisme, Catalogue, TiberCopia, Roma, July 2011, Italy
 Prefeitura de Jaguariuna, Dinamismo cosmico do artista Joseph Pace, Maria das Graças Hansen Albaran, Jaguariuna, 2011, Brasil
 Livia Bucci, Mostra di Joseph Pace, le filtranisme a Forte Sangallo, Quattrocchi Lavinio, Anzio, July 2011, Italy
 Emanuel L. Massarani", Joseph Pace, Elite, Arte, São Paulo, SP, 2010, Brasil
 Mariastella Margozzi, Pino Procopio", Catalogue: Impermanenza, Opere dal 2000 al 2010 — Tibercopia, Roma, March 2010, Italy
 CRC (Conselho Regional de Contabilitade), Emoções, São Paulo, May 2010, Brasil
 Il Giornale di Alessandria", Efrem Bovo, Joseph Pace, Alessandria, November 2009, Italy
 Il Giornale di Alessandria", Efrem Bovo, Joseph Pace, Alessandria, November 2009, Italy
 Equitazione&Ambiente, Lettera di incoraggiamento ai giovani artisti, p. 21, Roma, 2009, Italy
 Quattrocchi su Roma, Mascia Ferri, Artisti a Roma, Joseph Pace Filtranisme, May 2009
 Il Messaggero, Marcella Smocovich, Arte per Otto, Roma, Feb. 2009, Italy
 Arte Cultura e Società, Paolo Nobili, La Mostra, Non Solo Arte, Roma, 2009, Italy
  Roma C’è, ArteXOtto, Miscellanee, Roma, Feb. 2009, Italy
 Benito Recchilongo, Galleria Andrè, Feb. 2009, Roma
 Marisatella Margozzi, Pino Procopio, Catalogue: Joseph Pace dalle cose al sopravvento del colore, opere dal 2000 al 2008, Tibercopia Roma, 2008, Italy
 Equitazione&Ambiente Arte, Crash, Joseph Pace, p. 12, Roma, Nov. 2008, Italy
 Annuario d’Arte Moderna, Pablo M.Landi, p. 121, Roma, 2008, Italy
 Equitazione&Ambiente Arte, Marcello Paris, Intervista a Joseph Pace, Roma, June 2008, Italia
 Leila Bottarelli, Crash, Opere di Joseph Pace, Nov. 2008, Alessandria
 Mariastella Margozzi e Mascia Ferri, Crash, Alessandria, Nov. 2008, Italy
 Arte&Arte, by Mascia Ferri, l’Irremovibilità della Memoria, Sept. 2007, Italy
 Marisatella Margozzi, Joseph Pace: L’irremovibilità della memoria, Centro d’Arte La Bitta, Roma, Nov. 2007, Italy
 Mascia Ferri, Le Filtranisme, Centro d’Arte La Bitta, Roma, Nov. 2007, Italy
 Equitazione&Ambiente Arte, Joseph Pace, L’uomo è un filtro?, Roma, Sept. 2006, Italy
 Mascia Ferri, Contras, Il Busto Mistero, Alba, 2002, Italy
 Carl Speranza, Colors, Galleria Clio, Alessandria, Italy
 Giorgio Conte, Joseph Pace: Fenêtres, Galleria Valeno, Lucera, Oct. 1998, Italy
 Pablo M.Landi, Joseph Pace, Deducir, Galerìa de Arte Munoz, Madrid, 1996, Spain
 Pino Procopio, Windows, Centro d’Arte La Bitta, Roma, 1994, Italy
 Pablo M.Landi, Joseph Pace, Expòsicion Universal de Sevilla, Sevilla, 1992, Spain
 Juan Maria Cortez, Trosos de Queso, Galerìa Felez, Barcelona, 1992, Spain
 Pablo M.Landi, Joseph Pace, Galerie d’Art Hulot, Paris, 1988, France

Ссылки 
 Joseph Pace website
 Joseph Pace, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Museo Boncompagni Ludovisi
 Museo Venanzo Crocetti
  ローマ】ローマ郊外でくつろぎの時を クロチェッティ美術館, 酒井 香織, Museo Crocetti, Kaori Sakai, 2014
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Museo de Arte, 2013
  Ambasciata d’Italia a Brasilia, Arte Italo Brasileira, Catalogue pp. 32,33
 Assembleia Legislativa de São Paulo, Museo di San Marco Argentano, 2012
 Dinamismo Vital, Museo De Arte da ALESP, 2010
 Intervista, Una vita raccontata, Intervista, Quattrocchi Lavinio, Wobook pp.17,18 
 Filtranisme, pdf. pp.23
 Prefeitura de Jaguariúna e Instituto do Patrimonio Histórico de São Paulo
 Oriundi, Artista italiano doa obra ao Museo de Arte
 Giornal.it, La Mostra
 Pittore morbegnese in mostra a San Paolo del Brasile
 Panorama Brasil
 Agenda Vilma Borges, Exposiçao do artista italiano no Espaço Museal do Conselho de Contabilitade
 ISIS News, dott. Joseph Pace (critics, interviews, articles)
 Impermanenza
 Artista lombardo emoziona San Paolo del Brasile
 Arte Italo-Brasileira
  Comune di Nettuno, La Mostra a Forte Sangallo
  Le Fitranisme
 L’Impermanenza delle cose e dei fenomeni

Абстрактный экспрессионизм
Художники Италии
Скульпторы Италии XX века